Джиджі Фернандес і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Санчес Вікаріо, яка виступала в парі з Манон Боллеграф.

Боллеграф і Санчес Вікаріо програли у чвертьфіналі парі Ліза Реймонд і Ренне Стаббс.

Мартіна Хінгіс і Гелена Сукова виграли титул, перемігши у фіналі пару Катріна Адамс і Мередіт Макґрат з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліндсі Девенпорт /  Наташа Звєрєва (півфінал)
 Манон Боллеграф /  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
 Мартіна Хінгіс /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Яюк Басукі /  Кароліна Віс (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Sydney International 1998 Women's Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд